Ак-Башат - название населённых пунктов в Киргизии:

 Ак-Башат — село в Кара-Бууринском районе Таласской области.
 Ак-Башат — село в Жайылском районе Чуйской области.
 Ак-Башат — село в Московском районе Чуйской области.